Colby kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Colby (Kansas)
Colby (Wisconsin)

of de volgende plaats op het eiland Man:
Colby (Man)

Engeland
Colby (Cumbria)
Colby (Norfolk)